Grand Prix Německa 1988 (oficiálně Mobil 1 Grosser Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 24. července 1988. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1988